Norddorf ist Ortsname von
 Norddorf auf Amrum, Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Norddorf (Erwitte), Ortsteil von Erwitte im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Norddörfer